Döbelner Straße bezeichnet:

 Döbelner Straße (Berlin) in Berlin; siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Hellersdorf #Döbelner Straße*
 Döbelner Straße (Döbeln) in Döbeln, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen; siehe Liste der Kulturdenkmale in Ziegra (Döbeln) 
 Döbelner Straße (Dresden) in Dresden, Sachsen; siehe Liste der Straßen und Plätze in Trachenberge #Döbelner Straße* 
 Döbelner Straße (Großweitzschen) in Großweitzschen, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen; siehe Liste der Kulturdenkmale in Großweitzschen #Mockritz
 Döbelner Straße (Hainichen) (Bundesstraße 169) in Hainichen, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen; siehe Liste der Kulturdenkmale in Hainichen #Falkenau 
 Döbelner Straße (Hartha) in Hartha, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen; siehe Liste der Kulturdenkmale in Hartha #Hartha
 Döbelner Straße (Leipzig) in Leipzig, Sachsen; siehe Liste der Kulturdenkmale in Stötteritz, A–K 
 Döbelner Straße (Leisnig) (Staatsstraße 34) in Leisnig, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen; siehe Liste der Kulturdenkmale in Fischendorf 
 Döbelner Straße (Lommatzsch) (z. T. Staatsstraße 38) in Lommatzsch, Landkreis Meißen, Sachsen; siehe Liste der Kulturdenkmale in Lommatzsch #Döbelner Straße 
 Döbelner Straße (Mügeln) (Staatsstraße 35) in Mügeln, Landkreis Nordsachsen, Sachsen; siehe Liste der Kulturdenkmale in Mügeln #Mügeln 
 Döbelner Straße (Nossen) (Bundesstraße 175) in Nossen, Landkreis Meißen, Sachsen; siehe Liste der Kulturdenkmale in Nossen #Döbelner Straße 
 Döbelner Straße (Ostrau) in Ostrau, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen; siehe Liste der Kulturdenkmale in Jahnatal #Ostrau
 Döbelner Straße (Riesa) in Riesa, Landkreis Meißen, Sachsen; siehe Liste der Kulturdenkmale in Riesa (A–K) #Döbelner Straße 
 Döbelner Straße (Rossau) in Rossau, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen; siehe Liste der Kulturdenkmale in Rossau (Sachsen) #Greifendorf
 Döbelner Straße (Roßwein) (Staatsstraße 34) in Roßwein, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen; siehe Liste der Kulturdenkmale in Roßwein 
 Döbelner Straße (Waldheim) in Waldheim, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen; siehe Liste der Kulturdenkmale in Waldheim 

Siehe auch: